Collins House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Collins House (Iowa), NRHP-Nr. 76000808
 Collins House (Kentucky), NRHP-Nr. 88002876
 Collins House (New York), NRHP-Nr. 97000076
 Collins House and Granary, NRHP-Nr. 74001993

 Daniel Dove Collins House, NRHP-Nr. 02001385
 Frederick Collins House, NRHP-Nr. 86001786
 George Collins House, NRHP-Nr. 89002063
 George H. Collins House, NRHP-Nr. 92000102
 Isaac Collins House, NRHP-Nr. 92000926
 Jackson Collins House, NRHP-Nr. 00001503
 James E. Collins House, NRHP-Nr. 88000344
 James V. Collins House, NRHP-Nr. 00001521
 John Collins House, NRHP-Nr. 74000119
 Jonathan C. Collins House and Cemetery, NRHP-Nr. 88002137
 Nathaniel Bishop Collins House, NRHP-Nr. 84003096
 Timothy Edwards Collins Mansion, NRHP-Nr. 80002402

Siehe auch:
 William Collins House